"Esquipulas", que em Língua náuatle significa "árvore muito apreciada" pode ser:

 Esquipulas - município guatemalteco do departamento de Chiquimula
 Esquipulas Palo Gordo - município guatemalteco do departamento de San Marcos
 Esquipulas del Norte - município hondurenho do departamento de Olancho
 Esquipulas (Nicarágua) - município do departamento de Matagalpa

Desambiguações de topônimos